Water Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Water Valley (Kentucky)
Water Valley (Mississippi)